Triplett (Missouri), plaats in de Verenigde Staten
 Kirk Triplett (1962), Amerikaans golfer

Zie ook 
 Triplet (doorverwijspagina)